De 206 CC is een auto van het Franse merk Peugeot. De Peugeot 206 CC is een tussenvorm van een coupé en een cabriolet. De letters "CC" staan dan ook voor Coupé Cabriolet.

Tijdens de Autosalon van Genève in 1998 toonde Peugeot een studiemodel van de 206 CC. Niet veel later werd de deur van de Nederlandse Peugeot-dealers platgelopen. De Peugeot-dealers moesten toen uitleggen dat het hier slechts om een studiemodel ging. De overdonderende belangstelling voor dit concept leidde ertoe dat Peugeot na enig aarzelen tot productie van de 206 CC overging. De auto zou eerst in de zomer van 2000 worden verwacht, toen het derde kwartaal van 2000, toen de jaarwisseling en in het voorjaar 2001 stond de CC bij de dealers.

Afmetingen 
Lengte: 384 cm
Breedte: 165 cm
Hoogte: 137 cm
Gewicht: 1127 kg

Standaarduitrusting 
Onder andere: centrale portiervergrendeling, elektrisch bedienbare zijruiten vóór, elektrisch bedienbare zijruiten achter, met leder bekleed interieur, stuurbekrachtiging, airconditioning, ABS, bestuurdersairbag, passagiersairbag

Tijdlijn modellen van Peugeot 

206 CC